El Gran Premio de Italia de Motociclismo de 2012 fue la novena prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2012. Tuvo lugar en el fin de semana del 13 al 15 de julio de 2012 en el Autódromo Internacional del Mugello, situado en la ciudad de Mugello, Toscana, Italia.

La carrera de MotoGP fue ganada por Jorge Lorenzo, seguido de Dani Pedrosa y Andrea Dovizioso. Andrea Iannone fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Pol Espargaró y Thomas Lüthi. La carrera de Moto3 fue ganada por Maverick Viñales, Romano Fenati fue segundo y Sandro Cortese tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados Moto2 

Notes:
— Johann Zarco recibió 15 puestos de penalización en la sesión clasificatoria, por causar una colisión con Pol Espargaró.

Resultados Moto3

Referencias 

 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba. Consultado el 16 de julio de 2012.

2012
Italia
Deporte en Italia en 2012